Светла́на Бори́совна Адо́ньева (14 февраля 1963, Ленинград) — российский , фольклорист, . Доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета СПбГУ, ведущий научный сотрудник Российского института истории искусств.

Биография 
Родилась в Ленинграде в 1963 году. В 1986 году окончила Ленинградский государственный университет. В 1990 году защитила кандидатскую диссертацию («Волшебная сказка в контексте традиционной культуры»). В 2004 году защитила докторскую диссертацию («Прагматика фольклора»). С 1989 года преподает на кафедре истории русской литературы СПбГУ, руководит полевыми исследованиями на Русском Севере. С 2006 года — профессор кафедры истории русской литературы СПбГУ, с 2007 года — ведущий научный сотрудник Российского института истории искусств.

В 2005—2006 годах — приглашенный исследователь Калифорнийского университета в Беркли по программе обмена учеными.

В 2009—2010 годах — приглашенный преподаватель Мастерской Марины Разбежкиной «Школа документального кино». С 2011 года — приглашенный преподаватель Мастерской индивидуальной режиссуры Бориса Юхананова.

Лауреат Университетской премии «За научные труды» (2011) за монографию «Дух народа и другие духи».

С 2011 года основатель и руководитель исследовательского проекта «Первичные знаки, или прагмемы».

С 2016 года является приглашенным преподавателем «Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова».

Научная деятельность 
Член Диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций при Институте русской литературы (Пушкинский Дом).

Создатель одного из первых российских информационных ресурсов (1998), посвященных российской традиционной культуре и современным символическим практикам: Русский фольклор в современных записях (www.folk.ru). В 2010 году сайт был включен в каталог портала научных и образовательных ресурсов www.intute.ac.uk (раздел Modern languages and area studies).

Один из авторов-разработчиков инновационного научно-образовательного электронного ресурса «Фольклор и фольклористика в СПбГУ» (www.folk.spbu.ru). Руководитель научно-исследовательских и культурных проектов, поддержанных грантами российских и международных научных фондов.

Директор и один из учредителей АНО «Пропповский центр: гуманитарные исследования в области традиционной культуры».

Автор многочисленных научных и научно-популярных статей и нескольких монографий.

Научные интересы и исследовательские направления 
С. Б. Адоньева одна из первых в российской науке применила научные методы и разработки в области социологии (Гофман, Шютц, де Серто, Гарфинкель, Луман, Бурдье), психологии (Выготский, Маслоу, Франкл, Берн) и философии (Пирс, Остин, Серль, Батай, Делёз) при исследовании классических фольклорных жанров и традиционных ритуалов. Предложенный ею прагматический подход к стереотипным формам поведения и речи дал возможность понимать фольклор и ритуал не только как культурное наследие народа, но и как орудие контроля общества над поведением и внутренним миром своих членов. Владение фольклорными формами делает человека проводником коллективных верований и исполнителем власти.

В фокусе внимания исследовательницы — повседневность и обычаи современной культуры (традиции Нового года, свадьбы и похороны, культ предков). Фиксируя и исследуя коллективные символические практики, можно понять, как устроены человеческие отношения (супружеские, родительские отношения, отношения учитель — ученик, государство — его граждане).

Избранные труды 
 
 
 
 
 
 
  (рецензия)

Тексты on line 
 Адоньева С. Б. Курс лекций «Прагматика современного фольклора»
 Адоньева С. Б.  «Прагматика частушки»
 Адоньева С. Б.  «Звуковые формулы в ритуальном фольклоре»
 Адоньева С. Б.  «Материнство: мифология и социальный институт»
 Адоньева С. Б., Олсон-Остерман Л.  «Материнство: интимные практики женской иерархии»
 Адоньева С. Б.  «Обрядовое чучело: проективный принцип ритуальных практик»
 Адоньева С. Б.  «Женщина как территория: „суженая“ в мужском биографическом тексте»
 Адоньева С. Б.  «Ритуал, он же — обряд. Разговор об определениях»
 Адоньева С. Б.  «Ритуальные площадки»
 Адоньева С. Б.  «Полосканье белья: символический порядок повседневных практик»
 Адоньева С. Б.  «Большаки и большухи»
 Адоньева С. Б., Олсон Л. «Советские крестьянки»

Примечания

Ссылки 
 На сайте Русский фольклор в современных записях
 На сайте Фольклор и фольклористика в СПбГУ
 На сайте Первичные знаки, или Прагмемы
 На сайте кафедры истории русской литературы филологического факультета СПбГУ
 Видео, 2009
 На сайте журнала Сеанс
 Интервью, 2010

См. также 
 Антропология
 Прагматизм
 Мем

Фольклористы России
Этнографы России
Культурологи России
Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Женщины-учёные